Харолд Соломон је освојио турнир. У финалу је победио Корада Барацутија резултатом 6-3, 2-6, 6-3, 6-4.

Носиоци 

  'Харолд Соломон (победник)
  Брајан Готфрид (полуфинале)
  Корадо Барацути (финалиста)
  Винс ван Патен (полуфинале)

 Раул Рамирез ''(четвртфинале) 
 Паскал Порте ''(четвртфинале) 
 Жан-Луј Аје ''(четвртфинале) 
 Жан-Франсоа Кожол ''(четвртфинале)

Жреб

Финале

Група 1

Група 2

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atptourworld.com 

Тенис 1979.
Париз мастерс 1979.